Эрнан Дарио Гомес Харамильо (; ), также известный как Эль Болильо () — колумбийский футболист и футбольный тренер. C 2014 по 2018 годы возглавлял сборную Панамы, выведя её на ЧМ-2018.

Клубная карьера 
Эрнан Дарио Гомес выступал в качестве футболист за колумбийские клубы «Индепендьенте Медельин» (с 1975 по 1980 год) и «Атлетико Насьональ» (с 1980 по 1984 год). В составе «Атлетико Насьоналя» Гомес стал чемпионом Колумбии в 1981 году.

Тренерская карьера 
Эрнан Дарио Гомес в качестве главного тренера выиграл чемпионат Колумбии в 1991 году. Он же возглавлял сборную Колумбии на Кубках Америки по футболу в 1995 и 1997 годах, а также вывел колумбийцев в финальный турнир Чемпионата мира 1998 года во Франции, где команда под его руководством не смогла выйти из группы, одержав единственную победу над сборной Туниса (1:0). Возглавив же в 1999 году сборную Эквадора Гомес сумел впервые вывести её в финальную часть Чемпионата мира. На самом же турнире 2002 года Гомес вновь не сумел со своей командой преодолеть барьер группового этапа, также одержав единственную победу над сборной Хорватии (1:0). После же неудачного выступления Эквадора на Кубке Америки 2004 Гомес покинул свой пост в сборной.

5 мая 2010 года Гомес вновь был назначен в качестве главного тренера сборной Колумбии. После случая 6 августа 2011 года, когда Гомес напал на женщину возле паба в Боготе, он был вынужден был уйти с поста главного тренера сборной несмотря на свои последующие извинения.

15 февраля 2014 года Гомес был назначен главным тренером сборной Панамы. Под его руководством панамцы впервые в своей истории вышли на чемпионат мира, однако в финальном этапе проиграли все матчи, и Эрнан Дарио Гомес ушёл в отставку. После этого Гомес стал главным тренером сборной Эквадора.

Достижения

В качестве игрока 
 Атлетико Насьональ
 Чемпион Колумбии (1): 1981

В качестве тренера 
 Атлетико Насьональ
 Обладатель Межамериканского кубка (1): 1990
 Чемпион Колумбии (1): 1991

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте transfermarkt.com
 Профиль на сайте national-football-teams.com

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Индепендьенте Санта-Фе»
Игроки ФК «Индепендьенте Медельин»
Футбольные тренеры Колумбии
Тренеры ФК «Индепендьенте Санта-Фе»
Тренеры ФК «Индепендьенте» Медельин
Тренеры сборной Колумбии по футболу
Тренеры сборной Эквадора по футболу
Тренеры сборной Гватемалы по футболу
Тренеры сборной Панамы по футболу
Тренеры ФК «Атлетико Насьональ»